Legende:
Die Saison 2000/01 war die erste, in der in vier Gruppen gespielt wurde. Die Anzahl der Teams in der 1. Liga erhöhte sich daher von 16 auf 24. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale, anschließend wurde wie bisher die Endrunde der letzten Vier gespielt. Deutscher Meister wurde etwas überraschend der Süd-Zweite Rot-Weiß München, der in der K.-o.-Runde dreimal in der Verlängerung gewann.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft fand am 10. und 11. Februar 2001 in der Max-Schmeling-Halle Berlin statt:

Aufstieg 
Als Gruppensieger der 2. Bundesliga stiegen auf: Klipper THC (Nord), Berliner SV 92 (Ost), TG Frankenthal (Süd), Schwarz-Weiß Neuss (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 00/01
 Offizielle Turnierseite der Endrunde

2000
Hockey 2000
Hockey 2001